

Sigle 
 RPG (Role-playing game): gioco di ruolo

Informatica 
 RPG – linguaggio di programmazione

Altro 
 RPG – lanciagranate anticarro
 RPG – serie di sistemi anticarro di fabbricazione sovietica, ora russa
 RPG Maker – serie di programmi per videogiochi